Sun (bl.a norr. "søn" og eng. "sol") kan henvise til flere artikler:

 Sun Microsystems – en amerikansk it-virksomhed, der blandt andet er kendt for styresystemet Solaris (en Unix-variant) og programmeringssproget Java
 Sun Records – et pladeselskab med base i Memphis i USA
 Socialistisk Ungdom i Norden (SUN) – en paraplyorganisation for venstreorienterede, partipolitiske ungdomsorganisationer i Norden.

Navn
 Sun Jian – (156–191) kinesisk krigsherre
 Sun Tzu – (omkr. 500 f.Kr.) general og militærstrateg, forfatter af bogen Krigskunsten
 Sun Yat-sen – (1866–1925) en kinesisk revolutionær og politisk leder

Se også
 Sune – et drengenavn, der stammer fra det oldnordiske sun, der betyder "søn"
 Sun-Maid – et rosinmærke af kernefri vindruer, som stammer fra Californien
 Sunquick – et frugtbaseret læskedrikkoncentrat